Репрезентација Бразила у фудбалу на песку представља Бразил на такмичењима у фудбалу на песку. Под контролом је Фудбалског савеза Бразила. Играчи Бразила су од 16 пута колико је организовано, чак 14 пута били прваци Светског првенства и најуспешнија су селекција у фудбалу на песку.

Успеси на међународним такмичењима

Светско првенство 
 Злато (13) : 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2002, 2003, 2004, 2006, 2007, 2008, 2009
 Сребро (1) : 2011.
 Бронза (1) : 2005.

Резултати на светском првенству у организацији ФИФЕ

Тренутни састав 
Од августа 2011 

Тренер: Александре Соарез

Референце

Спољашње везе 
 Профил на FIFA.com 

Репрезентације у фудбалу на песку
Репрезентације Бразила
Фудбал у Бразилу